Руло () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Руло, Жак (род. 1933) — французский фехтовальщик-саблист, призёр чемпионата мира.
 Руло, Жозеф (1929—2019) — канадский оперный певец (бас).
 Руло, Жюль (1855—1895) — французский скульптор и гравёр.
 Руло, Реймон (1904—1981) — французский актёр и режиссёр бельгийского происхождения.
 Руло, Феликс-Ремон-Мари (1866—1931) — канадский кардинал, доминиканец.